Karl Stackmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Stackmann (Landrat) (1858–1943), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Karl Stackmann (Germanist) (1922–2013), deutscher Germanist und Hochschullehrer